Cadoni ist der Familienname folgender Personen:

 Fernanda Cadoni (geb. um 1923), italienische Opernsängerin (Alt)
 Gian Maria Cadoni (1888–nach 1911), italienischer Fußballspieler